Pino ima više značenja:
 Pino (Areco)
 Pino (Benevento)
 Pino (Groseto)
 Pino (Padova)